Djibril Sidibé (ur. 1982) – malijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Djibril Sidibé (ur. 1992) – francuski piłkarz występujący na pozycji obrońcy